Sterkte kan verwijzen naar:
Sterkte (wiskundige logica)
De lichtbrekende kracht van een lens of spiegel; zie Sterkte (optica).
De sterkte van materialen; zie Sterkteleer.
Een eigenschap van muziek; zie Dynamiek (muziek)
Geluidssterkte
Veldsterkte